«Грязная Мэри, сумасшедший Ларри» () — кинофильм.

Сюжет 
Ларри — первоклассный автогонщик. Вместе со своей подругой Мэри и механиком Диком они грабят продовольственный магазин, рассчитывая получить средства на создание профессионального автодрома. Их упорно преследует полиция.

В ролях 
 Питер Фонда — Ларри
 Вик Морроу — Эверет Франклин
 Сьюзан Джордж — Мэри
 Адам Рорк — Дик Соммерс
 Родди Макдауэлл — Джордж Стентон
 Кеннет Тоби — Карл Донахью

Ссылки 

Фильмы Джона Хафа
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы на английском языке